Pressning kan syfta på:

 Pressning (industri) – ett begrepp och arbetsprocess inom industrin
 Pressning (textil) – en behandlingsmetod inom textiltekniken
 Pressning (jordbruk) – ett arbetsmoment inom jordbruket för behandling av foder
 Kontaktpressning – en metod för att sammanfoga olika formbara ämnen genom deformering under högt tryck